Knepper ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Knepper (1870–1951), deutscher Unternehmer
 Jimmy Knepper (1927–2003), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Karl Heinz Knepper (1945–2014), deutscher Tenor
 Ludger Knepper (* 1950), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Ray Knepper (1920–2000), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Robert Knepper (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Wilhelm Knepper (1800–1871), österreichischer Buntpapierfabrikant

Siehe auch:
 Knäpper